Hoydal kan betyde:
 Hoydalar, dansk Højdal, en bydel af den færøske hovedstad Tórshavn
 Politikeren og forfatteren Karsten Hoydal (1912-1990). (født i Hoydølum).
 Karsten Hoydals søn Gunnar Hoydal (f. 1941), forfatter.
 Karsten Hoydals datter Annika Hoydal (f. 1945), musiker.
 Karsten Hoydals sønnesøn Høgni Hoydal (f. 1966), politiker. (søn af Kjartan Hoydal).
 Gunnar Hoydals søn Dánial Hoydal (f. 1971), digter.

Tórshavn